Montemagno je mesto v Italiji, 18 km severovzhodno od Asti, ustanovljen okoli leta 1000. Ima 1.120 prebivalcev.

Rojeni v Montemagno 
 Luigi Giuseppe Lasagna, (*1850-†1895) rimskokatoliški duhovnik, škof titular  škofije Oea

Glej tudi 
 seznam mest v Italiji